Veľká lúka (Dúbravka) – stanowisko archeologiczne w Dúbravce, dzielnicy Bratysławy na Słowacji
 Veľká lúka (Mała Fatra) – szczyt i hala w Małej Fatrze na Słowacji
 Veľká lúka (Muránska planina) – polana na płaskowyżu Muránska planina na Słowacji
 Veľká lúka (775 m) – szczyt w miejscowości Turzovka na Słowacji
 Veľká Lúka – wieś i gmina (obec) na Słowacji, w powiecie Zwoleń